Blåsut kan syfta på:

Blåsut, Stockholm – ett område i Söderort i Stockholms kommun
Blåsut (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation på gröna linjen i Stockholms tunnelbana
Blåsut, Vänersborg – en stadsdel i Vänersborg
Blåsut, Örebro – ett nu rivet hus i Örebro
Blåsut BK – en bandyklubb från stadsdelen Blåsut i Vänersborg